Az olasz nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt Mugellóban rendezték június 2-án.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Scott Redding végzett az élen, míg a Moto3-ban Luis Salom diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források

Olasz
motogp